Патрисия Нуньеш «Тиша» Пенишейру (; родилась 18 сентября 1974 года в Фигейра-да-Фош, округ Коимбра, Португалия) — португальская профессиональная баскетболистка, выступавшая в женской национальной баскетбольной ассоциации (ВНБА) на позиции разыгрывающего защитника. В 1997 году она играла в финале Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) в составе команды «Олд Доминион Леди Монархс», а в 2005 году стала чемпионкой ВНБА в составе клуба «Сакраменто Монархс». В составе подмосковного «Спартака» последовательно выиграла два главных европейских турнира, Еврокубок в 2006 и Евролигу в 2007 году.

Студенческая карьера 
В 1994 году Пенишейру поступила в Университет Старого Доминиона, где в течение четырёх сезонов защищала цвета баскетбольной команды «Олд Доминион Леди Монархс», в которой она провела успешную карьеру под руководством именитого наставника Венди Ларри, набрав в итоге 1304 очка, сделав 939 передач и 591 перехват. При Тише «Леди Монархс» постоянно выигрывали регулярный сезон и турнир конференции Colonial Athletic Association, а также всегда выходили в плей-офф студенческого чемпионата США (1995-1998).

Самой успешной вехой её студенческой карьеры стал турнир 1996/1997 годов, в котором «Леди Монархс» добрались до решающей игры чемпионата NCAA, став вице-чемпионами страны. 28 марта 1997 года «Леди Монархс» сначала в полуфинале в упорной борьбе, лишь в овертайме, сломили сопротивление команды Кейт Старбёрд и Олимпии Скотт «Стэнфорд Кардинал» со счётом 83-82, в котором сама Пенишейру наряду с Клариссой Мачангуаной была лучшей по результативности игроком своей команды, набрав 18 очков, а затем в финальной игре, 30 марта, уступили команде Чамик Холдскло, Келли Джолли и Нии Баттс «Теннесси Леди Волантирс» со счётом 59-68, в которой Пенишейру стала лишь четвёртым по результативности игроком своей команды, набрав 10 очков и совершив 6 подборов.

По завершении своей студенческой карьеры Пенишейру стала лидером «Олд Доминион Леди Монархс» по количеству сделанных перехватов, а также заняла второе место по количеству сделанных передач, уступив по этому показателю только Нэнси Либерман (961), к тому же она до сих пор удерживает рекорды конференции Colonial Athletic Association (CAA) по общему количеству передач и перехватов. В 1997 и 1998 годах Тиша включалась в первую всеамериканскую сборную NCAA по версии Kodak. Она стала всего лишь вторым игроком «Леди Монархс», после всё той же Либерман, выигравшей престижную премию «Маргарет Уэйд Трофи» и первым иностранным игроком, который удостоился этой  чести. Все четыре сезона включалась в сборную всех звёзд CAA, в 1995 году была признана новичком года, а в 1996 и 1997 годах — баскетболисткой года конференции CAA. После окончания своего обучения получила учёную степень в области коммуникаций и межотраслевых исследований, а в 2006 году Тиша Пенишейру была включена в спортивный Зал славы университета Старого Доминиона.

Карьера в женской НБА 
В 1998 году Тиша выставила свою кандидатуру на драфт женской НБА, на котором была выбрана под общим вторым номером клубом «Сакраменто Монархс», цвета которого она защищала вплоть до его расформирования в декабре 2009 года. Уже в своём дебютном сезоне Пенишейру стала лучшим игроком команды по передачам и перехватам, набирая в среднем за игру по 6,3 очка, 4,7 подбора, 7,5 передачи и 2,2 перехвата, а по его итогам она заняла третье место в голосовании спортивных журналистов за звание лучшего новичка года, уступив лишь Трейси Рид (седьмой номер драфта) и Кори Хледе (четвёртый). Кроме того в этом же сезоне она выиграла титул лидера регулярного чемпионата по передачам, который за карьеру завоёвывала ещё шесть раз (1998−2003, 2010). В сезоне 2000 года Тиша установила рекорд по количеству совершённых передач в отдельно взятом регулярном чемпионате (236), в турнире 2002 года — по среднему количеству передач за матч (8,0), а уже после завершения своей профессиональной карьеры — и по общему количеству передач за всю историю лиги (2599). В самом начале своей карьеры в женской НБА она трижды включалась в сборную всех звёзд ассоциации (в 1999 и 2000 — в первую команду, а в 2001 — во вторую).

В сезоне 1999 года Пенишейру помогла своему клубу впервые пробиться в плей-офф чемпионата женской НБА, в котором она уже в первом раунде уступила команде «Лос-Анджелес Спаркс» со счётом 0-1 (58-71). Кроме этого в том же сезоне она получила приглашение на первый матч всех звёзд в истории ВНБА в качестве игрока скамейки запасных, в котором набрала всего лишь 1 очко и совершила 3 передачи за 19 минут, проведённых на площадке. 27 июля в проигранной игре против клуба «Миннесота Линкс» (59-61) Тиша набрала 27 очков, установив для себя рекорд по количеству набранных очков в отдельно взятой игре. Помимо этого она дважды (в 1998 году в проигранной 29 июля со счётом 67-75 встрече команде «Кливленд Рокерс» и в 2002 году в также проигранном 3 августа со счётом 71-81 матче команде «Лос-Анджелес Спаркс») закрепляла за собой рекорд ассоциации по числу сделанных передач в отдельно взятой игре (16). А уже 10 июля 2003 года Пенишейру установила рекорд ВНБА по числу совершённых перехватов в отдельно взятой встрече, сделав их 10 штук в победной игре против клуба «Сан-Антонио Силвер Старз» (89-76). Впоследствии она также лидировала и по общему количеству перехватов за всю историю ассоциации (с 2008 по 2011 годы), обойдя Шерил Свупс, впрочем уже в сезоне 2011 года её достижение превзошла Тамика Кэтчингс, ставшая первым игроком лиги, совершившей более 1000 перехватов за свою карьеру.

«Монархи» постепенно прогрессировали и уже в сезонах 2003 и 2004 годов играли в финале Западной конференции, самыми же успешными для них стали следующие два сезона, так как уже в 2005 году «Сакраменто» впервые в своей истории стал чемпионом ассоциации. «Сакраменто Монархс» на первом этапе без особых проблем обыграли клуб «Лос-Анджелес Спаркс» со счётом 2-0, затем в полуфинале с таким же счётом — команду «Хьюстон Кометс», а в финале в четвёртой встрече серии до трёх побед уверенно переиграли клуб «Коннектикут Сан» со счётом 3-1, а сама же Тиша по итогам плей-офф стала всего лишь седьмым по результативности игроком своей команды, набрав в шести матчах 32 очка (по 5,3 в среднем за игру), 24 подбора (4,0) и 31 передачу (5,2). Уже в следующем сезоне «Сакраменто» повторил свой успех, повторно добравшись до финала турнира, однако на этот раз в решающем матче серии до трёх побед уступил клубу «Детройт Шок» со счётом 2-3, а сама Пенишейру по итогам плей-офф опять же стала седьмым по результативности игроком своей команды, набрав в девяти матчах 45 очков (по 5,0 в среднем за игру), 21 подбор (2,3) и 34 передачи (3,8).

После окончания сезона 2009 года, в котором «Сакраменто Монархс» стали худшей командой ВНБА, одержав всего 12 побед в 34 играх, они были расформированы по причине прекращения финансирования, а игроки команды были рассредоточены на так называемом драфте распределения, прошедшем в формате селекторного совещания 14 декабря 2009 года, в котором Патрисия Пенишейру не смогла принять участие, потому что в межсезонье она стала неограниченно свободным агентом, поэтому 9 февраля 2010 года заключила соглашение с клубом «Лос-Анджелес Спаркс», в котором провела два ничем не примечательных сезона. 22 февраля 2012 года Тиша подписала договор с командой «Чикаго Скай», но из-за травмы сезон получился неудачным, поэтому незадолго до его окончания, а именно 18 сентября, она объявила о завершении своей профессиональной карьеры сразу по его завершении. В 2014 году она была включена в Спортивный Зал славы Виргинии.

12 июня 2006 года Пенишейру была включена в список из тридцати номинанток, из числа которых женская НБА посредством голосования среди болельщиков, средств массовой информации, тренеров и самих баскетболисток решила выбрать сборную десятилетия ассоциации. 13 июля ВНБА обнародовала официальные результаты голосования, по итогам которого Тиша не вошла в список десяти победительниц, впрочем она была включена в так называемый список пяти баскетболисток, которые своими выступлениями получили право быть достойными упоминания. 23 июля 2011 года Пенишейру была включена в состав 15-ти лучших игроков лиги, в число которых вошли наиболее влиятельные баскетболистки первых пятнадцати лет женской НБА, среди дарований которых учитывались принцип соблюдения спортивного фейр-плей, служение общественности, лидерские качества и вклад в развитие женского баскетбола. 16 июня 2016 года ЖНБА объявила список уже из шестидесяти претенденток по случаю очередного юбилея лиги, в который попали лишь те игроки, которые становились чемпионами женской НБА, участвовали в матчах всех звёзд, награждались индивидуальными призами, включались в сборную всех звёзд и сборную всех звёзд защиты, входили в топ-30 в одном из пяти основных статистических показателях или являлись членами первых двух списков, а уже 21 июня ассоциация обнародовала список из двадцати победителей, в который вошла и Тиша.

Карьера в Европе 
Кроме карьеры в женской НБА Пенишейру очень долго выступала в Европе, поменяв за двадцать лет более десяти клубов. Свой первый профессиональный контракт Тиша подписала в 1992 году с португальским клубом «Униан Сантарен», в котором выступала до и после студенческой карьеры. В его составе она стала чемпионкой страны уже в своём дебютном сезоне и вице-чемпионкой в сезоне 1998/1999 годов, а также два раза кряду выигрывала кубок Португалии (1993, 1994). С 1999 по 2001 годы она защищала цвета польской команды «Лотос Клима Гдыня», в составе которой стала двукратной чемпионкой турнира. В сезоне 2001/2002 годов выступала за итальянский клуб «Меверин Парма», в составе которого стала обладателем кубка Италии. В сезоне 2003/2004 годов Пенишейру играла за екатеринбургскую команду «УГМК», вместе с которой выиграла серебряные медали чемпионата России. В следующем сезоне она защищала цвета французского клуба «Олимпик Валансьен», в составе которого стала не только победителем первенства, но и дошла до финала кубка Франции.

Самыми успешными в европейской карьере Пенишейру стали два сезона, которые она провела в составе подмосковного «Спартака», в нём её одноклубницами стали и некоторые другие звёзды ЖНБА, Тина Томпсон, Сью Бёрд, Дайана Таурази и Тамика Уитмор. В сезоне 2005/2006 годов «Спартак» выиграл Еврокубок ФИБА, обыграв по сумме двух матчей французскую команду «Пеи» из Экс-ан-Прованса (80:65 и 72:66). В следующем сезоне подмосковные баскетболистки выиграли золотые медали первенства России, обыграв в решающей игре серии до трёх побед клуб «ЦСКА» со счётом 3:2 и Евролигу ФИБА, переиграв в финале четырёх на домашней площадке сначала тот же «ЦСКА» со счётом 90:76, а затем в решающей встрече испанскую команду «Рос Касарес» со счётом 76:62.

В сезоне 2007/2008 годов Пенишейру играла за рижскую команду «ТТТ», в составе которой стала победителем чемпионата Латвии. Следующие два сезона она вновь выступала в первенстве Италии в командах «Бракко ГЭАС Баскет и «Лиоматик Умбертиде», однако оба раза её команды вылетали уже в первом раунде плей-офф, на стадии 1/4 финала. В сезоне 2011/2012 годов Тиша успела поиграть сразу же в двух чемпионатах, сначала за чешскую команду «ЗВВЗ УСК Прага», а затем в турецком клубе «Галатасарай», в составе которого стала вице-чемпионом страны и обладателем кубка Турции. «Галатасарай» переиграл в финальной встрече за кубок своего извечного соперника, стамбульский «Фенербахче», со счётом 76:72, однако в финальной серии чемпионата страны «Фенербахче» отомстил «Галатасараю», обыграв его со счётом 3:1.

Личная жизнь 
Пенишейру является ярым сторонником специальных Олимпиад и поддерживает исследования рака яичников, в честь одного из своих лучших друзей, у которого было диагностировано это заболевание. Помимо своего родного португальского она владеет английским, испанским и разговорным итальянским. Тиша является страстным коллекционером часов и одежды. Её отец Жоау в прошлом также был неплохим баскетболистом, в настоящее же время он является тренером Паулу, старшего брата Патрисии, который выступает на профессиональном уровне в Португалии. По завершении турнира 2008/2009 годов в Европе Тиша стала тётей, после того как супруга её брата родила сына Жоау Мигеля. Она любит слушать музыку в стиле ритм-н-блюз. 20 февраля 2013 года Тиша получила гражданство США, приняв присягу вместе с 1200 другими бипартиантами в «Сакраменто Конвеншн-центре».

Достижения 
За время своей европейской карьеры Тиша Пенишейру стала обладательницей огромного количества всевозможных титулов и наград в различных чемпионатах:

 Чемпионка первенства Португалии (1993)
 Финалистка чемпионата Португалии (1999)
 Двукратная обладательница кубка Португалии (1993, 1994)
 Обладательница суперкубка Португалии (1994)
 Двукратная победительница чемпионата Польши (2000, 2001)
 Обладательница кубка Италии (2002)
 Вице-чемпионка первенства России (2004)
 Победительница чемпионата Франции (2005)
 Финалистка кубка Франции (2005)

 Обладательница кубка федерации Франции (2005)
 Обладательница Еврокубка ФИБА (2006)
 Победительница женской Евролиги (2007)
 Чемпионка первенства России (2007)
 Победительница чемпионата Латвии (2008)
 Финалистка кубка Португалии (2011)
 Финалистка кубка федерации Португалии (2011)
 Вице-чемпионка первенства Турции (2012)
 Обладательница кубка Турции (2012)

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте Odusports.com  
 Профайл на сайте FIBA.com  
 Биография на сайте WNBA.com  
 Официальный сайт Тишы Пенишейру 
 Статистика в LBF на сайте Dataproject-stats.com  
 Статистика в ВНБА на сайте Basketball-reference.com  

Баскетболисты Португалии
Игроки «Сакраменто Монархс»
Игроки ЖБК «Гдыня»
Игроки ЖБК «Парма»
Игроки БК УГМК
Игроки ЖБК «Валансьен»
Игроки ЖБК «Спарта&К»
Игроки ЖБК ТТТ Рига
Игроки ЖБК ГЭАС
Игроки ЖБК «Умбертиде»
Игроки «Лос-Анджелес Спаркс»
Игроки ЖБК УСК
Игроки ЖБК «Галатасарай»
Игроки «Чикаго Скай»
Выпускники Университета Олд Доминион